Casteldardo ima više značenja:
 Casteldardo, Belluno
 Casteldardo, Piacenza